Сезон 2013 года — 18-й сезон в истории футбольного клуба БАТЭ из Борисова, а также 16-й подряд, проведённый командой в Высшей лиге Чемпионата Беларуси.

Сезон для БАТЭ стартовал в феврале 2013 года матчами 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче». Первый матч закончился нулевой ничьей. Во втором матче борисовчане уступили с минимальным счётом и завершили выступление в турнире.

17 марта БАТЭ выиграл первый трофей в сезоне: в матче за Суперкубок Беларуси со счетом 1:0 был обыгран новополоцкий «Нафтан». Таким образом, борисовчане стали трёхкратными обладателями этого приза.

9 ноября, обыграв в Жодино местное «Торпедо», борисовчане в 10-й раз стали Чемпионами Беларуси, причём в 8-й раз подряд.

Состав и статистика игроков

Форма 
Производителем формы для клуба осталась компания Adidas. Титульный спонсор также остался прежним — это белорусская страховая компания «Белгосстрах», чьё название написано на майках игроков.

Основной комплект формы: жёлтые майки и трусы с синими полосками, дополнительный — синий с жёлтыми элементами. На майках нанесены логотипы двух спонсоров: на правой стороне груди — банка БПС-Сбербанк, на левой руке — сотового оператора velcom.

В Плей-офф Лиге Европы клуб использовал майки с воротниками контрастного цвета и без спонсорских логотипов.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Ключевые даты 
 19 мая: Гол, забитый Виталием Родионовым в ворота мозырской «Славии», стал для него 100-м в составе борисовчан.
 5 октября: Первый гол, забитый Егором Филипенко в ворота минского «Динамо», стал 900-м голом БАТЭ в Высшей лиге.

Предсезонные товарищеские матчи

Лига Европы УЕФА 
См. также: Лига Европы УЕФА 2012/2013 
Плей-офф. 1/16 финала

Суперкубок Беларуси 
См. также: Суперкубок Беларуси 2013

Чемпионат Беларуси. Высшая лига 
См. также: Чемпионат Беларуси по футболу 2013

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Первый этап 
Первый круг

Второй круг

Второй этап 
Группа А

Турнирная таблица 
Группа А. Итоговое положение

М = матчей сыграно; В = матчей выиграно; Н = матчей сведено вничью; П = матчей проиграно; МЗ = мячей забито; МП = мячей пропущено; РМ = разница забитых и пропущенных мячей; О = очков набрано.

Лига чемпионов УЕФА 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2013/14

Квалификация 
Второй квалификационный раунд

Кубок Беларуси 
См. также: Кубок Беларуси 2013/14

Согласно жеребьёвке, соперником борисовчан по 1/4 финала стал гродненский «Неман». Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2014.

Статистика выступлений игроков

Бомбардиры 

В скобках — голы с пенальти.

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Командная статистика

Статистика по турнирам

Дополнительные показатели 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Тактические схемы

Примечания

Ссылки 

2013
БАТЭ